Het seizoen 2018/19 van de Eerste divisie voetbal, officieel onder de naam Keuken Kampioen Divisie, ging van start op 17 augustus 2018. Aan de competitie namen twintig teams deel.

FC Twente werd kampioen en promoveerde zodoende rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams het in een play-off tegen elkaar en tegen de nummers 17 en 16 van de Eredivisie opnemen in de strijd om promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie. In het vorige seizoen degradeerden Roda JC Kerkrade, Sparta Rotterdam en FC Twente uit de Eredivisie. In plaats daarvoor promoveerden FC Emmen, Fortuna Sittard en De Graafschap naar de Eredivisie. Jong Ajax werd vorig seizoen kampioen, maar mocht niet promoveren. 

Dit seizoen is het eerste seizoen waarbij de gouden/bronzen kampioensschilden worden uitgereikt in plaats van de gouden/bronzen stieren.

Teams 

* Jong Ajax, Jong AZ, Jong PSV en Jong FC Utrecht spelen afwisselend van stadion afhankelijk van de beschikbaarheid en het team van de tegenstander.
** Capaciteit AFAS Trainingscomplex: 200 + staanplaatsen

Trainerswijzigingen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2019/20. De play-offs worden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2018/19, vier periodekampioenen (of vervangend periodekampioenen) van de Eerste divisie 2018/19 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste divisie spelen onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er vier teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan neemt het volgende team van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
Na elke 9 wedstrijden kan het team met het hoogste aantal punten een periodetitel behalen. De eerste 2 speelrondes (speelronde 1 en 2) tellen niet mee voor een periodetitel.

 Periode 1: Sparta Rotterdam
 Periode 2: FC Den Bosch
 Periode 3: FC Twente
 Periode 4: Almere City FC

Statistieken

Positieverloop per team

Topscorers

Assists

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Uitslagen

Toeschouwersaantallen 

2018/19
Nederlands competitievoetbal 2018/19